Яма́н — в переводе с тюркского, а также родственных ему языков означает «худо, плохо». Тюркские народы давали имя Яман человеку, чтобы отогнать от него злых духов.. У уйгуров Яман переводится как грозный. Например, яман капиги — грозный вид

Названия населённых пунктов
 Яман — село в Крутинском районе Омской области.
 Яман — село в Илекском районе Оренбургской области.

Названия рек
 Яман — ручей в 6 км севернее Нос-горы, расположенной на южной оконечности хребта близ села Кандуровка Оренбургской области. Карамурунский хребет разрезан горной балкой ручья Яман (на некоторых картах — ручей Килькан), образующего Яманское ущелье.
 Яман — река, протекает в Республике Башкортостан, Оренбургской области
 Яман — река в России, протекает в Омской области (Крутинский район)

Персоналии
 Яман, Волкан — турецкий футболист, защитник клуба «Галатасарай»

См. также 
 Йемен (, al-Yaman) — государство в Западной Азии и Восточной Африке. 
 Яман Елга — село Красноуфимского района Свердловской области.
 Верхний Яман — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Яман-Кулла — село, находившееся в Балаклавском районе в Байдарской долине севернее села Россошанки в Крыму.
 Яман-Порт — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Яман-Иол-Шейх-Эли — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма, включённое в состав села Зыбины.
 Яман-Гол — река и перевал в горном массиве Восточный Саян.
 Яманелга — река в Башкортостане.
 Ямансу — река в Чечне.
 Яман-Су — река в России, протекает в Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае.
 Яман-Зелга — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Яман-Садра — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Яман-Юшатырь — река в России, протекает в Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Яман-Дере — ущелье в Крыму.
 Яман-Касы — месторождение (медного колчедана), в 7,5 км к востоку от Медногорска и в 2 км к северо-западу от станции Блява, Оренбургская область.
 Яман-Таш, Ложный Яман-Таш — пороги на реке Сакмара Оренбургской области.
 Ямантау ( — дурная гора) — горный массив в Башкирии.
 Куку-яман — одно из названий вида нахур голубых баранов.
 Яман-Елгинская узкоколейная железная дорога
 Яманов, Алексей Александрович (1898—1964) — советский военный деятель, генерал-майор (1943 год).
 Малояманская пещера — пещера с верхнепалеолитическим археологическим комплексом в Горном Алтае

Примечания